Greenwood kan som auktorsförkortning betyda:

 Jack G. Greenwood
 P. Humphry Greenwood

Robotskapade auktorsförkortningar